Gratzenbach bezeichnet folgende Flüsse:
 Gratzenbach (Rettenbach), linker Zufluss vom Schwarzkogels des Rettenbachs (zur Laßnitz) im Gebiet der Ortschaft Rettenbach Stadtgemeinde Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Gratzenbach (Strobnitz), tschechisch Novohradský potok., rechter Zufluss der Strobnitz bei Nové Hrady (deutsch Gratzen), Bezirk Budweis, Südnähmische Region, Tschechien; mit Ursprung in  Niederösterreich

Siehe auch:
 Grattenbach